Éric Stauffer (1964-), un homme politique suisse.
 Jane Austin Stauffer (1927-2016),  joueuse de tennis et de squash américaine ; 
 Jay Richard Stauffer, Jr., un professeur d'ichtyologie américain.
 Karl Stauffer (1857-1891), un peintre, graveur et sculpteur suisse.
 Paul Stauffer (1930-2008), un historien, ambassadeur et essayiste suisse.
 Pierre-André Stauffer (1944-), un journaliste suisse.
 Richard Stauffer, théologien, professeur à la Faculté de théologie protestante de Paris et à l’École pratique des hautes études (Histoire moderne)
 Tim Stauffer (1982-), un joueur américain de baseball.

Voir aussi 
 Le syndrome de Stauffer, un syndrome paranéoplasique rare.